Henry Covered Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Henry Covered Bridge (Pennsylvania), ID-Nr. 79002353
 Henry Covered Bridge (Vermont), ID-Nr. 73000187